Хосе Сепеда:
 Сепеда, Хосе (род. 1989) — американский боксёр-профессионал, мексиканского происхождения.
 Сепеда, Хосе (1784—1837) — центральноамериканский политик, Верховный глава Никарагуа.